Bussières (Côte-d'Or) 
Bussières (Haute-Saône) 
Bussières (Loire) 
Bussières (Puy-de-Dôme) 
Bussières (Saône-et-Loire) 
Bussières (Seine-et-Marne) 
Bussières (Yonne) 
ook:
Bussières-et-Pruns, Puy-de-Dôme
Chambley-Bussières, Meurthe-et-Moselle
gemeenten met de naam Bussière of La Bussière